Baruch (Hébreu בָּרוּךְ Baroukh « Béni », racine b.r.k) peut faire référence :

Patronymes 

 Bernard Baruch, financier américain ;
 Franzisca Baruch (1901-1989), graphiste germano-israélienne ;
 Kalmi Baruch (1896-1945), hispaniste spécialiste du monde séfarade de l'ex-Yougoslavie ;
 Marc-Olivier Baruch (1957-), historien français ;
 Marion Baruch (1929-), une artiste de l'art contemporain ;
 Shabi Ben Baruch (1944-), footballeur israélien ;
 Thomas Baroukh (né en 1987), rameur français ;
 Zoltan Baruch, enseignant roumain d'architecture informatique.

Prénoms 
  (1885-1976), danseur et chorégraphe
 Baruch Ashlag (1907-1991), rabbin israélien
  (1921-2005), rabbin américain
 Baruch de Digne, rabbin du Centre de la France
  (1993-), lanceur de javelot israélien
 Baruch Goldstein, médecin américano-israélien ayant tué 29 fidèles musulmans en 1994
 Baruch Gottlieb (1966-), artiste pan-médiatique canadien
 Baruch Halpern (1953-), archéologue et spécialiste de la Bible
 Baruch Kimmerling (1939-2007), sociologue israélien
  (1907-1972), critique littéraire israélien
 Baruch Leibov, commerçant juif qui périt sur le bûcher de Saint-Pétersbourg
 Baruch Levine (1977-), compositeur et chanteur juif
  (1890-1960), le premier maire de Ra'anana (Israël)
 Baruch Samuel Blumberg, médecin américain lauréat du prix Nobel, ayant développé le vaccin contre l'hépatite B
  (1802-1893), homme d'affaires et politicien américain
  (1987-), journaliste américain
 Baruch Spinoza, philosophe rationaliste amstellodamois
  (1897-1970), sioniste américain-israélien
 Mordecai Baruch Carvalho (-1785), rabbin tunisien

Autres 
 au Baruch College, qui fait partie de la City University of New York
 à Baruch ben Neria, l'assistant du prophète Jérémie
 à la Maison Baruch, un édifice situé à Budapest
 au Livre de Baruch ou 1 Baruch, un livre deutérocanonique attribué à Baruch ben Neria, considéré par les Juifs et la plupart des Protestants comme apocryphe
 à 2 Baruch, aussi appelé Apocalypse syriaque de Baruch
 à , aussi appelé 
 à , faisant partie avec l'Épître de Jérémie des 
 à Baruch fils de Zachaï, l'un des assistants de Néhémie lors de la réparation de l'enceinte de Jérusalem
 à Baruch fils de Cholhozé, un membre de la Tribu de Juda qui résidait à Jérusalem 
 au Plan Baruch, une proposition de plan concernant le programme atomique américain à la suite de la Seconde Guerre mondiale
 au Baruch de Bagdad, le roi des Sarrasins dans le Parzival de Wolfram von Eschenbach
 L'Évasion de Baruch est un film muet en noir et blanc de Ewald André Dupont sorti en 1923

Notes et références

Voir aussi 
 Berakha
  et Barakah
 Barack Obama (le prénom arabe et swahili Barack est parent de Baruch).

Prénom masculin
Prénom hébraïque
Patronyme juif